Чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет 2016 года — турнир под эгидой ФИФА, который проходил в Иордании и является пятым чемпионатом мира по футболу среди девушек до 17 лет. Турнир стартовал 30 сентября 2016 года и завершился 21 октября 2016 года.

Этот чемпионат стал первым женским турниром под эгидой ФИФА на Ближнем Востоке.

Выбор места проведения 
В мае 2013 года на рассмотрение были вынесены следующие страны:
 
 
 
 

5 декабря 2013 года Исполнительный комитет ФИФА принял решение о том, что право на проведение турнира получает Иордания.

Участники 

 1.Команды-дебютанты турнира.

Стадионы 
Официально было объявлено, что все матчи турнира пройдут в трёх городах (Амман, Ирбид, Эз-Зарка) на четырёх разных стадионах.

Групповой этап 
 Время — восточноевропейское летнее (UTC+3).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Раздел на сайте ФИФА
 Технический отчёт ФИФА

2016
2016 год в женском футболе
Сентябрь 2016 года
Октябрь 2016 года
Чемпионаты мира в 2016 году
Спорт в Иордании в 2016 году